Pezzanesi – abitanti di Pezzan (Carbonera)
Pezzanesi – abitanti di Pezzan (Istrana)
Pezzanesi – abitanti di Pezzana